Municipio de Waveland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Waveland (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Waveland (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.